Dražica (Borovnica), dorp in Slovenië 
 Dražica (Veliki Grđevac), dorp in Kroatië